„Starlight” – singel Muse
 „Starlight” – singel Sophie Ellis-Bextor

en:Starlight (disambiguation)